Héctor Herrera Ortíz (1959) olimpiai ezüstérmes kubai atléta, futó
 Héctor Herrera López (1990) olimpiai bajnok mexikói labdarúgó